Naram steht für

 Naram (Nawalparasi),  eine Ortschaft im nepalesischen Distrikt Nawalparasi

Naram ist der Familienname folgender Personen:

 Pankaj Naram (1955–2020), indischer Ayurveda-Arzt